Двіна́ може означати:

Топонім 

Двіна — просторічний варіант таких топонімів:
 Західна Двіна — річка в Росії, Білорусі та Латвії.
 Західна Двіна — місто в Тверській області Росії.
 Північна Двіна — річка в Архангельській області Росії.

Інше 
 «Двіна» — рухомий зенітно-ракетний комплекс.
 «Двіна» — журнал, що видається в Архангельську.
 «Двіна» — загальновійськові вчення Радянської Армії ЗС СРСР, проведені в 1970 році.
 «Двіна» — радіостанція РСБ.
 «Двіна» — радіоприймач УС-8.

Див. також 
 Битва на річці Двіні
 Двінський